La Vtoroj divizion 2004 (in russo: Seconda divisione 2004) è stata la 13ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di gironi rimase fermo a cinque.

Il numero di partecipanti calò drasticamente da 93 a 81. Rispetto alla stagione precedente mancavano le promosse , , ,  e , le retrocesse , , , , ,  e , nonché le squadre ritirate: , Spartak-Telekom Šuja, Pikalëvo, Uralan Plus Mosca, , , , Dinamo Tula, ,  e Čkalovec-Olimpik Novosibirsk. Mancava anche la , ripescata in Pervyj divizion 2004 al posto della Dinamo San Pietroburgo fallita.

A rimpiazzarle ci furono , ,  e , retrocesse dalla Pervyj divizion 2003 (il , altra retrocessa, fallì), nonché il , formazione di nuova istituzione, e sei club promossi dai dilettanti: , Obninsk, Lobnja-ALLA, , Baltika-Tarko e Almaz Mosca.

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 10 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
Nel Girone Ovest lo  si ritirò ad inizio stagione, mentre l'Almaz Mosca lo fece dopo 18 turni. Le numerose defezioni sia tra le squadre di seconda serie che tra coloro che avevano vinto il proprio girone, portò curiosamente alla promozione tutte le cinque squadre seconde classificate (direttamente o per ripescaggio dopo il termine della stagione).

Il Girone Urali-Volga fu segnato dalla squalifica del  che si vide attribuire 23 sconfitte a tavolino per aver schierato un calciatore privo del passaporto russo; considerando che in tali gare la squadra aveva totalizzato 57 punti, di fatto questo provvedimento sottrasse al club la vittoria del campionato.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Petrotrest promosso in Pervyj divizion 2005 per rinuncia del Torpedo Vladimir.
Almaz Mosca retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Fakel Voronež promosso in Pervyj divizion 2005.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Volgar'-Gazprom promosso in Pervyj divizion 2005 per rinuncia della Dinamo Stavropol'.
Žemčužina Budënnovsk e Slavjansk retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Ural promosso in Pervyj divizion 2005.
Iževsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Čkalovec-1936 promosso in Pervyj divizion 2005.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2004
Pervyj divizion 2004
Kubok Rossii 2004-2005

Collegamenti esterni

2004
Calcio nel 2004